ARA General Belgrano kan verwijzen naar een van de volgende Argentijnse marineschepen:

 ARA General Belgrano (1898) - pantserkruiser
 ARA General Belgrano (1938) - lichte kruiser